Die Nielsen Pro Tennis Championships 2014 waren ein Tennisturnier, das vom 30. Juni bis 5. Juli 2014 in Winnetka stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 28. bis 30. Juni 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 30 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Ronnie Schneider
 Mackenzie McDonald
 Dennis Nevolo
 Eric Quigley

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Jeff Dadamo

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 49 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 63 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 54 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Winnetka (Illinois)